Augusta Marie Holštýnsko-Gottorpská (6. února 1649, Gottorf – 25. dubna 1728, Grötzingen) byla německá šlechtična, markraběnka bádensko-durlašská.

Život 
Narodila se jako dcera Fridricha III. Holštýnsko-Gottorpského a Marie Alžběty Saské. Přes dceru Albertinu Frederiku byla prababičkou Kateřiny II. Veliké a praprababičkou Pavla I. Ruského.

15. května 1670 se v Husumu provdala za Fridricha VII. Bádensko-Durlašského. Měli spolu několik dětí:

 Fridrich Magnus (13. ledna 1672 – 24. února 1672)
 Frederika Augusta (21. června 1673 – 24. července 1674)
 Kristýna Žofie (17. prosince 1674 – 22. ledna 1676)
 Klaudie Magdalena Alžběta (15. listopadu 1675 – 18. dubna 1676)
 Kateřina (10. října 1677 – 11. srpna 1746), v roce 1701 se provdala za Johana Fridricha Leiningensko-Hartenburského
 Karel Vilém Bádensko-Durlašský (17. ledna 1679 – 12. května 1738), oženil se s Magdalenou Vilemínou Württemberskou
 Johanna Alžběta Bádensko-Durlašská (3. října 1680 – 2. července 1757), v roce 1697 se provdala za Eberharda Ludvíka Württemberského
 Albertina Frederika Bádensko-Durlašská (3. červenec 1682 – 22. prosince 1755), v roce 1704 se provdala za Kristiána Augusta Holštýnsko-Gottorpského
 Kryštof Bádensko-Durlašský (9. října 1684 – 2. května 1723), oženil se s Marií Kristýnou Felicitas Leiningensko-Dagsbursko-Falkenbursko-Heidesheimskou
 Šarlota Žofie (1. března 1686 – 5. října 1689)
 Marie Anna (9. července 1688 – 8. března 1689)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 6. února
Narození v roce 1649
Úmrtí 25. ledna
Úmrtí v roce 1728
Holstein-Gottorp
Ženy